Alan Smith může být:

 Alan Smith (fotbalista, 1962) (* 1962) – anglický fotbalista (Leicester, Arsenal)
 Alan Smith (fotbalista, 1980) (* 1980) – anglický fotbalista (Leeds, Manchester Utd., Newcastle)
 Alan Smith (kriketista) (* 1936) – anglický kriketista
 Alan Smith (fotbalový manažer) (* 1946) – anglický fotbalový manažer